Съкращението РБ може да се отнася за:
 Република България;
 Република Беларус;
 Република Башкирия (Башкортостан);
 Република Бурятия;
 Реформаторски блок – българска политическа коалиция.